Adolphe – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Adolfo
Adolphe – romanzo di Benjamin Constant del 1816
Adolphe – film del 2002 diretto da Benoît Jacquot